Tony Garnier kan syfta på: 

* Tony Garnier (1869–1948), fransk arkitekt och stadsplanerare 
 Tony Garnier (född 1956), amerikansk basist